
В 2022 году сборная России не приняла участие в отборочном турнире чемпионата мира 2022 и в Лиге наций 2022/2023.

28 февраля сборная России исключена из всех турниров решением ФИФА в связи со вторжением в Украину.

Матчи

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Тренировочные матчи

Примечания 

2022
2022 год в футболе